

Sigle 

IRPA est un sigle (acronyme) pour :
 Institut royal du patrimoine artistique, en Belgique.
 International Radiation Protection Association, ONG crée en 1965 à Los Angeles, incluant aujourd'hui des sociétés de radioprotection de 48 pays.

Voir aussi 
 Irpa Irpa, localité de Bolivie.